Иван Брюховецкий
 Брюховецкий, Иван Мартынович (1623—1668) — боярин и гетман Войска Запорожского (левобережный) с 1663 по 1668 год.
 Брюховецкий, Иван Яковлевич (род. 1932) — механизатор колхоза, Герой Социалистического Труда.